Cushnie steht für:

 Cushnie (Auchterless), eine Region in Aberdeenshire, Schottland, Großbritannien
 Cushnie (Alford), eine Region in Aberdeenshire, Schottland, Großbritannien
 Milton of Cushnie, eine Lokalität in Cushnie (Alford)
 Leochel-Cushnie, eine Lokalität in Cushnie (Alford)
 Cushnie (Banff), eine Region in Aberdeenshire, Schottland, Großbritannien
 Cushnie (Queensland), eine Lokalität in Australien
 Cushnie, auch Kaschny (Geschlecht), der Name eines Geschlechts aus Aberdeenshire, Schottland, Großbritannien